Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2016 se déroule du 13 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Luca Vanni ||align=center||| Daniel Evans
|-
|2|| Ruben Bemelmans ||align=center| || Jozef Kovalík
|-
|3|| Tim Smyczek ||align=center|Qualifié || Kenny de Schepper (29)
|-
|4|| Alejandro Falla ||align=center||| Niels Desein
|-
|5|| Jan-Lennard Struff ||align=center||| Radek Štěpánek
|-
|6|| Lukáš Lacko ||align=center||| Lorenzo Giustino
|-
|7|| Marsel İlhan ||align=center||| Aleksandr Nedovyesov
|-
|8|| Go Soeda ||align=center||| Alexander Kudryavtsev
|-
|9|| Michael Berrer ||align=center||| Taylor Fritz
|-
|10|| Radu Albot ||align=center||| James McGee
|-
|11|| Édouard Roger-Vasselin ||align=center| || Pierre-Hugues Herbert
|-
|12|| Yuichi Sugita ||align=center|Qualifié || Dennis Novikov (32)
|-
|13|| Tatsuma Ito ||align=center|Qualifié || Adrián Menéndez-Maceiras
|-
|14|| Kimmer Coppejans ||align=center||| Karen Khachanov
|-
|15|| Dustin Brown ||align=center||| Dennis Novak
|-
|16|| John-Patrick Smith ||align=center| || Vincent Millot
|}

|-
|17|| Bjorn Fratangelo ||align=center| || Daniel Evans
|-
|18|| Konstantin Kravchuk ||align=center||| Bai Yan
|-
|19|| Ryan Harrison ||align=center|Qualifié || Aleksandr Nedovyesov
|-
|20|| Gastão Elias ||align=center||| Pierre-Hugues Herbert
|-
|21|| Jared Donaldson ||align=center||| Frances Tiafoe
|-
|22|| Mirza Bašić ||align=center|Qualifié || Saketh Myneni
|-
|23|| Norbert Gombos ||align=center| || Mischa Zverev
|-
|24|| Alejandro González ||align=center| || Radek Štěpánek
|-
|25|| Elias Ymer ||align=center||| Renzo Olivo
|-
|26|| Thomas Fabbiano ||align=center||| Wu Di
|-
|27|| Blaž Rola ||align=center||| Matteo Donati
|-
|28|| Igor Sijsling ||align=center| || Stéphane Robert
|-
|29|| Kenny de Schepper ||align=center| || Tim Smyczek (3)
|-
|30|| Daniel Brands ||align=center|Qualifié || James McGee
|-
|31|| André Ghem ||align=center||| Adrián Menéndez-Maceiras	
|-
|32|| Dennis Novikov ||align=center| || Yuichi Sugita (12)
|}

Qualifiés 

  Daniel Evans
  Jozef Kovalík
  Tim Smyczek
  Wu Di
  Radek Štěpánek
  Mirza Bašić
  Ryan Harrison
  Peter Gojowczyk
  Taylor Fritz
  Daniel Brands
  Pierre-Hugues Herbert
  Yuichi Sugita
  Tatsuma Ito
  Stéphane Robert
  Marco Trungelliti
  Renzo Olivo

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2016
 Tournoi de qualification du simple dames

Lien externe 
  Site officiel

2016
Tennis masculin en 2016
Open d'Australie